Cornu steht für:

 Cornu (Automobilhersteller), französischer Automobilhersteller
 Cornu (Buchmalerei), eine Gestaltungsform in der Buchmalerei
 Cornu (Gattung), eine Gattung der Schnirkelschnecken
 Cornu (Musikinstrument), ein römisches Blechblasinstrument
 Cornu-Spirale, eine mathematische Kurve, siehe Klothoide
 Mont Cornu, Berg in der Schweiz mit Sendeturm Mont Cornu
 Mount Cornu, Berg im Grahamland, Antarktika

Orte in Rumänien:
 Cornu (Prahova), Gemeinde im Kreis Prahova
 Cornu (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Cornu (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 Cornu de Jos (Cornu), Dorf im Kreis Prahova
 Cornu de Jos (Drăgănești), Dorf im Kreis Prahova
 Cornu de Sus (Cornu), Dorf im Kreis Prahova
 Cornu de Sus (Dumbrava), Dorf im Kreis Prahova
 Cornu Luncii, Dorf im Kreis Suceava

Cornu ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Cornu (* 1936), französischer Fußballspieler
 Alfred Cornu (1841–1902), französischer Physiker
 Auguste Cornu (1888–1981), französischer Historiker
 Charles Cornu (1888–1966), Schweizer Richter, Generalstaatsanwalt in Genf
 Charles Cornu (Journalist) (* 1927), Schweizer Journalist und Theaterkritiker 
 Dominique Cornu (* 1985), belgischer Radrennfahrer
 Felix Cornu (1882–1909), österreichischer Mineraloge und Petrograph
 Hortense Cornu (1812–1875), französische Schriftstellerin
 Jacques Cornu (Regisseur) (1907–1985), Schweizer Theaterregisseur 
 Jacques Cornu (* 1953), Schweizer Motorradrennfahrer
 Jean-Pierre Cornu (* 1949), Schweizer Schauspieler
 Jules Cornu (1849–1919), Schweizer Romanist
 Marie Maxime Cornu (1843–1901), französischer Botaniker
 Paul Cornu (1881–1944), französischer Ingenieur
 Sébastien-Melchior Cornu (1804–1870), französischer Maler

Siehe auch:
 Cornut
 Cornuz